

Geografia
 Nasso (Naxos) – isola della Grecia nel mar Egeo
 Nasso – unità periferica greca dell'Egeo Meridionale e comprendente anche l'omonima isola
 Nasso (Naxos) – comune greco dell'unità periferica di Nasso, soppresso nel 2011 e ora inglobato nel comune di Nasso e Piccole Cicladi

Archeologia 
 Nasso (Naxos) – colonia greca di Sicilia

Mitologia greca
 Nasso – figlio di Apollo e di Acacallide
 Nasso – figlio di Polemone, re dei Cari

Persone
Julius R. Nasso (1952) – produttore cinematografico e imprenditore statunitense
Ray Nasso (1987) – rugbista italo-australiano

Pagine correlate
Naxos